Городской музей:

 Городской музей — художественный музей в Амстердаме
 Городской музей — музей, находящийся во Вроцлаве, Польша
 Городской музей «Искусство Омска» — музей в Омске
 Городской музей Кастельвеккио — музей в Вероне, Италия
 Городской музей Стокгольма
 Городской музей Хельсинки

См. также